Васи́лий Никола́ев Николаев, Василий Алексеевич (род. 1949) — советский и молдавский легкоатлет.
 Николаев, Василий Васильевич (1939—2007) — советский и российский инженер.
 Николаев, Василий Викторович (род. 1959) — советский и российский детский врач.
 Николаев, Василий Иванович (1951—2020) — советский и российский художник.
 Николаев, Василий Николаевич (1921—1993) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Николаев, Василий Павлович (1920—2009) — советский партийно-государственный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Николаев, Василий Петрович (1913—1970) — советский учёный в области аэродинамики.
 Николаев, Василий Семёнович (1907—1989) — гвардии рядовой, Герой Советского Союза.
 Николаев, Василий Фёдорович (1910—1969) — советский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол.